Мосевичи  — топоним:

Белоруссия 
 Мосевичи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Мосевичи — деревня в Можейковском сельсовете Лидского района Гродненской области.
 Мосевичи — деревня в Гончарском сельсовете Лидского района Гродненской области.

См. также 
 Мосиевич